Сезон ВНБА 2003 — стал 7-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом впервые стала команда «Детройт Шок». С этого сезона все участники турнира стали проводить в регулярном чемпионате по 34 матча, количество которых не изменилось до настоящего времени.

В регулярном чемпионате приняло участие 14 клубов, на два меньше, чем в прошлом, потому что после окончания предыдущего сезона были расформированы две команды, «Портленд Файр» и «Майами Сол». Кроме того ещё две команды сменили место дислокации, переехав в другие города. «Юта Старз» перебазировалась из Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в Сан-Антонио (штат Техас), где стала называться «Сан-Антонио Силвер Старз», а «Орландо Миракл» перебралась из Орландо (штат Флорида) в Анкасвилл (штат Коннектикут), сменив своё название на «Коннектикут Сан», став первой командой женской НБА, которая базируется в городе, который одновременно не является домом для одного из клубов национальной баскетбольной ассоциации. 24 апреля в городке Сикокас (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2003 года под первым номером командой «Кливленд Рокерс» была выбрана форвард Латойя Томас из университета штата Миссисипи. Под вторым номером на том драфте клубом «Сакраменто Монархс» была выбрана центровая Шантель Андерсон из университета Вандербильта.

Регулярный чемпионат стартовал 22 мая матчем между командами «Хьюстон Кометс» и «Сиэтл Шторм», в котором «Кометс» победили со счётом 75:64. 12 июля в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке состоялся Матч всех звёзд ВНБА, в котором команда Запада переиграла команду Востока со счётом 84:75. MVP этого матча была признана защитник «Лос-Анджелес Спаркс» Никки Тисли, которая за 18 минут, проведённых на паркете, собрала коллекцию из 10 очков, 6 подборов, 6 результативных передач и 5 перехватов за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 25 августа, MVP которого была признана центровая «Сиэтл Шторм», Лорен Джексон. Наставник клуба «Детройт Шок», Билл Лэймбир, был признан тренером года, а его подопечная, Шерил Форд, (3-й номер драфта) — новичком сезона. Официально сезон 2004 года завершился 16 сентября, когда «Детройт Шок» обыграл в решающей игре финальной серии до двух побед «Лос-Анджелес Спаркс», а MVP финала была признана центровая «Шок» Рут Райли.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Лорен Джексон, Сиэтл Шторм
 Самый ценный игрок финала: Рут Райли, Детройт Шок
 Новичок года ВНБА: Шерил Форд, Детройт Шок
 Лучший оборонительный игрок: Шерил Свупс, Хьюстон Кометс
 Самый прогрессирующий игрок: Мишель Сноу, Хьюстон Кометс
 Приз за спортивное поведение: Эдна Кэмпбелл, Сакраменто Монархс
 Тренер года: Билл Лэймбир, Детройт Шок

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Тамика Кэтчингс (Индиана Фивер)
 Ф Лорен Джексон (Сиэтл Шторм)
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Кэти Смит (Миннесота Линкс)
 З Сью Бёрд (Сиэтл Шторм)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Свин Кэш (Детройт Шок)
 Ф Шерил Свупс (Хьюстон Кометс)
 Ц Шерил Форд (Детройт Шок)
 З Никки Тисли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Деанна Нолан (Детройт Шок)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2003